Il doppio del torneo di tennis UTF Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sofia Shapatava e Anastasіja Vasyl'jeva che hanno battuto in finale Anhelina Kalinina e Elizaveta Kuličkova 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Sofia Shapatava /  Anastasіja Vasyl'jeva (Campionesse)
 Anastasia Grymalska /  Justyna Jegiołka (quarti di finale)

 Gioia Barbieri /  Isabella Šinikova (semifinali)
 Margarita Lazarëva /  Hanna Poznichirenko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

UTF Cup 2013